Punho, parte entre a mão e o braço
Punho (náutica)
F.I.S.T., filme com Sylvester Stallone exibido em Portugal como O Punho

Desambiguação